Baglini puede hacer referencia a:

Baglini (apellido), apellido italiano.
Teorema de Baglini, concepto enunciado por Raúl Baglini.